Самур () — село в Магарамкентском районе республики Дагестан. 

Образует сельское поселение село Самур как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено на северо-востоке района рядом с единственным в России субтропическим лиановым лесом.

Население 

Национальный состав — 99 % лезгины. Площадь села — около 23 км². В селе так же есть железнодорожная станция.

Примечания 

Населённые пункты Магарамкентского района
Муниципальные образования Магарамкентского района
Сельские поселения Дагестана